Lucius Vitellius (vader), gouverneur van Syria en drievoudig consul
Lucius Vitellius (zoon), diens zoon en consul in 48 na Chr.